Каспля:

 Каспля — река в Смоленской области России и Витебской области Белоруссии.
 Каспля — озеро в Смоленской области.

См. также 
 Каспля-1 — село в Смоленской области.
 Каспля-2 — село в Смоленской области.